V – ventesima lettera dell'alfabeto italiano

Chimica 
 V – simbolo del vanadio
 Nella codifica degli amminoacidi ordinari, V è l'abbreviazione della valina

Fisica 
 v viene usata come variabile per la velocità
 V – simbolo del volume
 V – simbolo del potenziale elettrico

Fumetti 
 V è il protagonista del fumetto V for Vendetta

Informatica 
 V – operazione sui semafori, usata per la sincronizzazione dei processi
 V – sistema operativo sviluppato dall'Università di Stanford

Matematica 
 Nella logica matematica,  (leggi vel oppure or) è l'operazione di disgiunzione inclusiva.
 Nella logica matematica,  (leggi aut oppure xor) è l'operazione di disgiunzione esclusiva.
 V nei numeri romani indica il valore 5.

Metrologia 
 V è il simbolo del volt, l'unità di misura derivata SI del potenziale elettrico.

Musica 
 V – cantante della band BTS
 V – album degli Spock's Beard
 V – album dei Saint Vitus
 V – album dei Fate
 V – album dei Live
 V – album di Vanessa Hudgens
 V – album dei Symphony X
 V – album dei Legião Urbana
 V – album dei Maroon 5
 V – album di Anna Abreu
 V – album dei Jonas Brothers
 V – album degli Street Talk
 V – album dei The Horrors
 V – album di Ensi
 V – album de Le Vibrazioni
 V – album degli Wavves del 2015
 V – album di Alessandro Mannarino del 2021

Televisione 
V - Visitors (V) – miniserie televisiva statunitense di fantascienza del 1983
V - Visitors (V: The Final Battle) – miniserie televisiva statunitense di fantascienza del 1983
Visitors (V) – serie televisiva statunitense di fantascienza del 1984.
V – serie televisiva statunitense di fantascienza del 2009, remake di V – Visitors.

Altro 
 V – rivista di moda
 V – sigla automobilistica internazionale della Città del Vaticano
 v – in grammatica, abbreviazione per verbo
 V. – primo romanzo di Thomas Pynchon
 V – videogioco del 1986

Pagine correlate
 Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per V.

Altri progetti